Хајакатлан де Браво има више значења:

 Општина Хајакатлан де Браво (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хајакатлан де Браво (Хајакатлан де Браво, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику